Fridh ist der Nachname folgender Personen:

 Åke Fridh (1918–1997), schwedischer Klassischer Philologe
 Gertrud Fridh (1921–1984), schwedische Schauspielerin
 Per Olsson Fridh (* 1981), schwedischer Politiker